
Termin -{Fm}- ima više značenja.

 Fermijum, hemijski element
 -{.fm}-, najviši Internet domen za Federalne Države Mikronezije.